Kawan kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Cavan, Côtes-d'Armor, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne,

Indonesien 

 Kelurahan Kawan, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar